La Temporada 2021 de la WNBA fue la vigesimoquinta en la historia de la Women's National Basketball Association. La temporada regular comenzó el 15 de mayo y acabó el 17 de octubre, con un parón en la competición entre el 12 de julio y el 14 de agosto debido a los Juegos Olímpicos de Tokio. Se proclamaron campeonas por primera vez en su historia las Chicago Sky.

Temporada regular

Clasificaciones 
Fuente:

Notas
y- Alcanzado título de conferencia
x- Alcanzado pase a playoffs
e - Eliminadas para playoffs

Playoffs 

Nota: Los emparejamientos se vuelven a sortear después de cada ronda.

Semifinales

Finales de la WNBA

Referencias

Enlaces externos 
Web oficial de la WNBA
Temporada 2021 en basketball-reference.com

2021
Wnba